Сіріль Монтана () (31 грудня 1969) — французький письменник і журналіст. Працював журналістом у тижневику Le Point і у журналі Grand Seigneur. У 2010 році одружився з Анггун.

Твори 
 Malabar trip, Paris, Éditions Le Dilettante, 2003, 125 p. ISBN 2-84263-077-7р
 Carla on my mind, Paris, Éditions Le Dilettante, 2005, 156 p. ISBN 2-84263-102-1
 Le Bonheur de refaire le monde, Paris, Maren Sell Éditeurs, 2005, 158 p. ISBN 2-35004-031-3
 La Faute à Mick Jagger, Paris, Éditions Le Dilettante, 2007, 222 p. ISBN 978-2-84263-147-5
 Je nous trouve beaux, Paris, Albin Michel, coll. « Littérature générale », 2013, 200 p. ISBN 978-2-226-24524-3

Примітки

Посилання 

 

Французькі журналісти
Французькі письменники
Анггун